Ch’ang-pai Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Changbai Dao, ö, Zhejiang, 
 Changbaek-sanjulgi, bergskedja, 

Robotskapade Kinaförgreningar